Зикатипа има више значења:

 Зикатипа (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зикатипа (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику